Finestres, plural de finestra, obertura practicada en una paret per a deixar entrar aire i claror dins un edifici 
 Gestor de finestres, programari que controla el posicionament i l'aparença de les finestres dins un sistema de finestres en una interfície gràfica d'usuari
 Sistema de finestres component d'un entorn d'escriptori, que dona suport a l'aplicació dels gestors de finestres, i proporciona suport bàsic per al maquinari, com ratolins i teclats
 Josep Finestres (Barcelona, 1688 - Montfalcó de Mossèn Meca, 1777), jurista català
 Editorial Finestres
 Toponímia:
Finestres (Pinell de Solsonès), masia al municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Castell de Finestres (Ultramort), masia dels segles  i , construïda sobre l'antic castell de Gleu (Ultramort, Baix Empordà)
 Palau Finestres, edifici del carre Montcada de Barcelona, seu del Museu Picasso
 Pas de Finestres (Abella de la Conca), collada al municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Pas de Finestres (Isona i Conca Dellà), pas de muntanya a cavall dels municipis d'Abella de la Conca i Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Sant Aniol de Finestres, municipi de la comarca de la Garrotxa
Sant Marc de Finestres, ermita que es troba al nucli despoblat de Finestres, a la Baixa Ribagorça
Serra de Finestres, serra al municipi de Santa Pau (la Garrotxa)
Tossal de Finestres, muntanya al municipi de Cabó (Alt Urgell)